Steenberghe ist der Familienname von

 Florentine Steenberghe (* 1967), niederländische Hockeyspielerin
 Maximilian Steenberghe (1899–1972), niederländischer Politiker